Косаковка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Косаковка — деревня в Жлобинском районе Гомельской области.

Украина 
 Косаковка — село в Липовецком районе Винницкой области.
 Косаковка — село в Нижнесерогозском районе Херсонской области.